La voie ferrée de Mourmansk (, Mourmanskaia jeleznaia doroga), également appelée chemin de fer de Kirov, est une voie ferrée reliant Mourmansk à Saint-Pétersbourg.

C'est la ligne ferroviaire ouverte aux voyageurs la plus au nord du monde.

La voie actuelle 
La voie de Volkhov à Mourmansk mesure  de long.
Elle longe la côte mourmane en traversant l'oblast de Léningrad, la république de Carélie et l'oblast de Mourmansk.

Construite entre 1915 et 1917, la section Petrozavodsk-Kola fait  de long et possède 52 gares.
La section au sud de Petrozavodsk est aussi appelée ligne Saint-Pétersbourg-Petrozavodsk.

La ligne de Mourmansk est exploitée par le train de voyageurs Arktika.
La ligne est électrifiée depuis 2005.

Aujourd'hui, la voie transporte entre autres le bois et les produits miniers de la péninsule de Kola. 
Le trafic de passagers est chargé et des trains longue distance relient Mourmansk à Moscou , Saint-Pétersbourg et Minsk, entre autres.  
La ligne de Mourmansk est toujours une importante voie de transport lourd, également à des fins de défense. 
Il existe encore plusieurs bases, chantiers navals et entrepôts de la flotte du Nord dans l'oblast de Mourmansk.

Selon l' Agence finlandaise des transports, la Russie envisage de construire une double voie dans les années 2020

Les gares

Histoire

Objectif 
La voie ferrée s'avèra nécessaire pour sécuriser les liaisons de la Russie avec le monde extérieur pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman avait rejoint la guerre du côté des Empires centraux et que les liaisons par le sud étaient bloquées.
La construction de la ligne a été jugée importante en 1915 par les Britanniques.

Grâce à la voie ferrée, la Russie a pu recevoir de grandes quantités de munitions des alliés de la Première Guerre mondiale et intensifier la guerre contre les Empires centraux sur le front de l'Est. 
Cela a permis d'alléger la pression militaire exercée par l'Empire allemand sur le front occidental, principalement contre la France.

Initialement, trois itinéraires alternatifs sont envisagés pour la voie ferrée, l'un partant de Petroskoi, le deuxième de Nurmes et le troisième de Rovaniemi ces derniers étant dans le Grand-Duché de Finlande, qui faisait encore partie, à l'époque, de la Russie impériale.

Construction de la voie
La construction débute en juin 1915. 
La construction utilise 70 000 ouvriers : 30 000 de Russie, 5 000 de Finlande, 25 000 prisonniers de guerre principalement autrichiens, allemands et hongrois, et 10 000 chinois recrutés pour le chantier.

Déjà en 1914, des prisonniers de guerre ont été utilisés pour préparer la voie, beaucoup mourant de la fièvre typhoïde. 
En deux ans, 25 000 constructeurs de voies seraient morts.

Intervention en Russie septentrionale

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 République de Carélie
 Chemin de fer Kola-Nikel

Liens externes 
 Travel with the Murmansk Express
 Санкт-Петербург — Волховстрой-I — Мурманск 

Ligne de chemin de fer en Russie
Oblast de Mourmansk
Transport en république de Carélie